

Localidades
Pecos (Novo México)
Pecos (Texas)
Ou a inda:
Condado de Pecos

Outros
Rio Pecos
Pecos Bill
Pecos Pest
Gammarus pecos
Assiminea pecos

Desambiguação